

Patronyme 

 Andrea Whitcombe (1971-), athlète et triathlète anglaise ;
 Frank Whitcombe (1913-1958), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII international gallois et britannique ;
 Thomas Whitcombe (1763-1825), peintre maritime anglais.

Toponyme 
 rivière Whitcombe, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.